Die Saison 1974/75 war die zwölfte reguläre Saison der Central Hockey League. Die acht Teams absolvierten in der regulären Saison je 78 Begegnungen. Die Central Hockey League wurde in zwei Divisions ausgespielt. Das punktbeste Team der regulären Saison waren die Salt Lake Golden Eagles, die sich ebenfalls in den Finalspielen um den Adams Cup durchsetzten.

Teamänderungen 
Folgende Änderungen wurden vor Beginn der Saison vorgenommen:
 Die Albuquerque Six-Guns stellten den Spielbetrieb ein. 
 Die Fort Worth Wings änderten ihren Namen in Fort Worth Texans. 
 Die Denver Spurs aus der Western Hockey League wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen. 
 Die Salt Lake Golden Eagles aus der Western Hockey League wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen. 
 Die Seattle Totems wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.

Reguläre Saison

Abschlusstabellen 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Niederlage nach Overtime, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

Adams Cup-Playoffs

Weblinks 
 Statistiken bei hockeydb.com

1974/75
Eishockeysaison 1974/75